Кристиан Август Синдинг (; 11 января 1856, Конгсберг — 3 декабря 1941, Осло) — норвежский композитор. Брат Отто и Стефана Синдингов.

Биография 
Сын Маттиаса Вильгельма Синдинга (1811-1860) и Сесили Мари Мейделл (1817-86). Учился в Лейпцигской консерватории у Саломона Ядассона. С 1880 по 1882 год совершенствовался в Берлине, Мюнхене и Дрездене. 

Премьера его Первой симфонии состоялась в городе Лейпциге, снискав высокую оценку германской музыкальной критики. Опера Синдинга «Священная гора» (, 1914) была написана на немецкий текст. В то же время немецкое влияние не заслоняло в творчестве Синдинга специфически норвежских музыкальных корней. В ноябре 1898 года женился на актрисе Августе Гаде, урожденной Смит-Петерсен (1858–1936).

В 1916 г. Синдинг получил государственную пенсию как «крупнейший национальный композитор после Грига». В 1920—1921 гг. преподавал в США в Истменовской школе музыки.

За восемь недель до своей смерти Кристиан Синдинг вступил в фашистскую партию «Национальное единение». Этот факт до сих пор остаётся в Норвегии предметом горячих споров. Защитники Синдинга указывают, что композитор неоднократно критиковал немецкую оккупацию, в начале 30-х годов он защищал права еврейских музыкантов, также с конца 30-х годов Синдинг страдал от лёгкой формы деменции.

Использование музыки 
  — В. Ф. Нижинский поставил и исполнил Восточный танец (или Сиамский танец, ) на музыку Rondoletto giocoso, op. 32/5, в оркестровке И. Ф. Стравинского в дивертисменте «Ориенталии», Русский балет Дягилева

Примечания

Ссылки 
 Кристиан Синдинг: к 150-летию со дня рождения

Литература 
 Елена Битерякова. Кристиан Синдинг: Портрет норвежского композитора. — М.: Импэто, 2007. — 504 с.

 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Истменской школы музыки
Оперные композиторы Норвегии
Члены партии национального единения (Норвегия)